Gosford peut faire référence à :

Titre de noblesse 
 Archibald Acheson, deuxième comte de Gosford ou Lord Gosford, gouverneur du Bas-Canada.

Toponyme 

 Gosford, une ville australienne dans la province de Nouvelle-Galles du Sud.
 Mont Gosford, une montagne des Appalaches située au sud du Québec près de la frontière canado-américaine.
 Rivière Gosford, un affluent du lac Sept Îles, coulant dans Portneuf (ville), dans Portneuf (MRC), Capitale-Nationale, Québec, au Canada.

Pseudonyme 

 Gosford, un des noms de plume de Nicolas Lenglet Du Fresnoy (1674-1755)

Titre 

 Gosford Park est un film de Robert Altman, sorti en 2001.
Toponyme indiquant un gué au Québec
Nom de plume
Toponyme indiquant un gué en Australie